Riebenbauer ist der Familienname von:

 Franz Riebenbauer (* 1946), österreichischer Politiker (ÖVP), Steiermärkischer Landtagsabgeordneter 
 Matthias Riebenbauer (* 1993), österreichischer Radrennfahrer
 Werner Riebenbauer (* 1974), österreichischer Radrennfahrer